Лігат́ура ( від  — зв'язую) — слово, що означає зв'язок, домішку в різних галузях.

 Лігатура в ювелірній справі — добавка неблагородного металу.
 Лігатура в металургії — допоміжні сплави
 Лігатура в типографіці — об'єднання двох літер в один друкований символ
 Лігатура в медицині — нитка, якою перев'язують кровоносну судину або яку залишають в рані післі операції для з'єднання тканин
 Лігатура — в нотних записах